Kľak – szczyt w Wielkiej Fatrze
 Kľak – szczyt w Małej Fatrze
 Kľak – szczyt w Murańskiej Płaninie
 Kľak (powiat Žarnovica) – gmina na Słowacji